Царько́в — русская фамилия и топоним.
 Известные носители фамилии
 Царьков, Александр Семёнович (1928—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Царьков, Андрей Иванович (1887—1958) — горный мастер Кивдинского рудоуправления комбината «Хабаровскуголь».
 Царьков, Владимир Георгиевич (1933—2022) — военный лётчик, военачальник, командующий Московским округом ПВО, генерал-полковник авиации, заслуженный военный летчик СССР (1975).
 
 Царьков, Олег Сергеевич (род. 1988) — украинский стрелок из пневматической винтовки.
 Царьков, Фёдор Филатович (1888—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Царькова, Татьяна Сергеевна (род. 1947) — советский и российский учёный, доктор филологических наук.

 Топонимы
 Царьков — хутор, Прохоровский район, Белгородская область, Россия